Макс Мирний і Деніел Нестор були чемпіонами попереднього року і першим номером посіву, а Нестор двічі підряд був чемпіоном.
Вони успішно захистили свій титул, у фіналі перемігши Боба і Майка Браянів.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
2012 у тенісі